Кайса́ров - фамилия:

 Кайсаровы — русские дворянские роды.
 
 Кайсаров, Иван Иванович — российский флотоводец, капитан-командор.
 Кайсаров, Михаил Сергеевич (1780—1825) — брат Андрея, Паисия, Петра Кайсаровых; поэт, переводчик.
 Кайсаров, Паисий Сергеевич (1783—1844) — брат Андрея, Михаила, Петра Кайсаровых; генерал от инфантерии.
 Кайсаров, Пётр Сергеевич (1777—1854) — брат Андрея, Михаила, Паисия Кайсаровых; поэт, переводчик, крупный чиновник.
 Кайсаров, Уалихан Абишевич — депутат сената парламента Казахстана III созыва